Burnett steht für:
 Burnett (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Burnett Plaza, Wolkenkratzer in Fort Worth, Texas
 Burnett Steamship Co., englische Reederei mit Sitz in Newcastle upon Tyne

Burnett ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burnett (Georgia)
 Burnett (Illinois)
 Burnett (Indiana)
 Burnett (Minnesota), St. Louis County
 Burnett (Oklahoma)
 Burnett (Washington)
 Burnett (Wisconsin), CDP im Dodge County
 Burnett (Town), Town(ship) im Dodge County, Wisconsin
 Burnett Fields (North Carolina)
 Burnett Siding (North Carolina)
 Burnett County, Verwaltungseinheit in Wisconsin

im NRHP gelisteter Objekte:
 Burnett County Abstract Company, in Grantsburg, Wisconsin, ID-Nr. 80000109
 Burnett Farmstead, in Phelps, New York, ID-Nr. 04000988
 Burnett Springs, in Corley, Arkansas, ID-Nr. 95001126
 Burnett-Montgomery House, in Fairfield, Iowa, ID-Nr. 83000372
 Burnett's Corner Historic District, in Groton, Connecticut, ID-Nr. 97001468
 Burnett's Diner, in Chatham, Virginia, ID-Nr. 96001451

Siehe auch:
 Burnet
 Burnette